Jimmy fuori di testa (Re-Animated) – film per la televisione del 2006
 Re-Animated – EP di Wednesday 13 del 2011